Youssouf Mulumbu (Kinshasa, 1987. január 25. –) francia korosztályos válogatott labdarúgó, de felnőtt szinten a kongói DK válogatottban szerepel. A Saint-Éloi Lupopo játékosa.

Statisztika 
2014. május 7-e szerint.

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
Youssouf Mulumbu West Bromwich Albion

Youssouf Mulumbu  BBC Sport
Youssouf Mulumbu Transfermarkt

1987-ben született személyek
Kongói labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A PSG labdarúgói
Az Amiens SC labdarúgói
A West Bromwich labdarúgói
A Norwich City labdarúgói
A Kilmarnock labdarúgói
A Celtic labdarúgói
A Ligue 1 labdarúgói
A Ligue 2 labdarúgói
A Premier League labdarúgói
Az English Football League labdarúgói
Élő személyek